Kostelů Panny Marie Andělské jindy nazývaných Panny Marie Královny Andělů, případně Panny Marie a sv. Andělů je více:

Česká republika
 Kostel Panny Marie Andělské (Hradčany) – u kláštera kapucínů v Praze
 Kostel Panny Marie Andělské (Náměšť nad Oslavou) – zrušený kapucínský kostel v Náměšti nad Oslavou
 Kostel Panny Marie Královny Andělů (Nové Hodějovice)
 Kostel Panny Marie Andělské (Vyškov) – původně kapucínský

Svět
 Bazilika Panny Marie Andělské – v Assisi, s Porciunkulí – kaplí, kde zemřel sv. František z Assisi
 Kostel Panny Marie Andělské (Porciunkule) – dnes kaple uvnitř baziliky v Assisi
 Santa Maria degli Angeli – více kostelů v Itálii

Externí odkazy